Araz ist der Familienname folgender Personen:
 Muhammet Araz (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Musa Araz (* 1994), Schweizer Fußballspieler türkischer Herkunft
 Nezihe Araz (1920–2009), türkische Schriftstellerin und Journalistin

Araz bezeichnet:
 Araz-Naxçıvan PFK, ehemaliger aserbaidschanischer Fußballverein
 Araz Supermarket, eine Supermarktkette in Aserbaidschan